Scorpio:

 Scorpio ROV (Submersible Craft for Ocean Repair, Position, Inspection and Observation Remote Operated Vehicle) — беспилотный подводный аппарат.
 Scorpio — линейка автомобилей производства Ford Motor Company (1985—1998)
 Скорпион (знак зодиака) — с 24 октября по 22 ноября.